Тиарисы () — род воробьиных птиц из семейства овсянковых.

Список видов 
 Чернолицый тиарис Tiaris bicolor (Linnaeus, 1766) 
 Кубинский тиарис Tiaris canorus (Gmelin, 1789) (Syn. Tiaris canora) 
 Чёрный тиарис Tiaris fuliginosus (Wied-Neuwied, 1830) 
 Tiaris obscurus (Orbigny et Lafresnaye, 1837) 
 Золотолицый тиарис Tiaris olivaceus (Linnaeus, 1766) 

Овсянковые
Роды птиц